Way ist der Familienname folgender Personen

 Ann Way (1915–1993), britische Schauspielerin
 Anthony Way (* 1982), britischer Sänger und Schauspieler
 Danny Way (* 1974), US-amerikanischer Skateboarder
 Erin Way (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Gerard Way (* 1977), US-amerikanischer Musiker
 Heinz von der Way (1888–1973), deutscher Gebrauchsgrafiker und Maler
 Katharine Way (1903–1995), US-amerikanische Physikerin und Hochschullehrerin
 Mikey Way  (* 1980), US-amerikanischer Musiker
 Penny Way-Wilson (Helen E. Way-Wilson; * 1962), britische Seglerin 
 Pete Way (1951–2020), britischer Bassist
 Thomas von der Way, deutscher Ägyptologe
 Tony Way (* 1978), britischer Schauspieler und Comedian
 Tress Way (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Samuel Way (1836–1916), australischer Jurist
 Mrs Way-sung New (1894–1981), chinesische Diplomatin, siehe Zee Yuh-tsung
 Way-sung New (1892–1937), chinesischer Chirurg, siehe Niu Hui-sheng
 Víctor Joy Way (* 1945), peruanischer Politiker

Way steht für:
 Way-Archipel, Archipel vor der Georg-V.-Küste, Antarktika
 Way Brasil, brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch: